Jiubao bezeichnet:

 Jiubao (Ruijin) (九堡镇), Großgemeinde der Stadt Ruijin in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jiubao (Wanquan) (旧堡乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wanquan in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiubao (Lianghe) (九保阿昌族乡), Nationalitätengemeinde der Achang im Kreis Lianghe in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiubao (Pingwu) (旧堡羌族乡), Nationalitätengemeinde der Qiang im Kreis Pingwu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiubao (Jianggan) (九堡街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jianggan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jiubao (Tiedong) (旧堡街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiedong in der chinesischen Provinz Liaoning